Gigantspinosaurus est un genre éteint de dinosaures herbivores quadrupèdes de petite taille de l'infra-ordre des stégosauriens qui vécut en Chine durant le Jurassique supérieur, à l'Oxfordien et au Kimméridgien, soit il y a environ entre  (millions d'années).

Les fossiles de l'animal ont été retrouvés dans la partie supérieure de la formation géologique de Shaximiao près de la ville de Zigong dans la province du Sichuan en Chine.

L'espèce type et seule espèce, Gigantspinosaurus sichuanensis, a été nommée et décrite par H. Ouyang en 1992. Elle est basée sur l'holotype ZDM 0019. Les fossiles sont exposés au musée des dinosaures de Zigong depuis 1996.

Historique 
Les premiers fossiles ont été retrouvés en 1985 par Ouyang Hui à Pengtang, près de Jinquan. Ils ont été décrits l'année suivante par Gao Ruiqi , qui ont cru qu'ils appartenaient au genre Tuojiangosaurus.
 
En 1992, H. Ouyang décrit et crée le genre et l'espèce Gigantspinosaurus sichuanensis.

Étymologie 
Le nom générique Gigantspinosaurus est tiré du latin  ou  (« énorme ») et  (« épine »). Il témoigne de la taille disproportionnée des épines sur les épaules de l'animal par rapport à la longueur de son corps. Le nom spécifique fait référence au Sichuan.

Description 
Sa taille est estimée à  de long pour une masse d'environ  ce qui en fait un des plus petits stégosauriens connus.

Il diffère des stégosauriens plus évolués par des plaques osseuses dorsales de petite taille, une tête plus grosse proportionnellement, et d'une mandibule pourvue de . Mais sa principale caractéristique (autapomorphie), soulignée par S. Maidment et G. Wei en 2006 pour valider le genre, est la présence et la taille de très grandes épines, assez massives, situées au niveau de ses épaules, dont la longueur est au moins deux fois supérieure à celle de ses omoplates. La taille de ces pointes, paraît disproportionnée par rapport à la longueur de l'animal. Elles n'ont donc peut-être pas un rôle d'arme défensive contre les prédateurs comme chez la plupart des stégosauriens, mais représenterait un caractère sexuel secondaire pour les parades nuptiales.

Des empreintes de la peau de l'animal ont pu être observées et décrites par Lida Xing  en 2008. Elles correspondent probablement à des empreintes du coude et du bras ainsi que du flanc du stégosaurien. La surface préservée est d'environ , elle montre clairement les écailles de l'animal. La plupart sont de forme pentagonale, disposées en réseau, avec un rayon intérieur maximal variant de . Les écailles sont rugueuses et présentent des lignes de crêtes.

Classification 
Le genre a été d'abord considéré comme un nomen nudum par les paléontologues occidentaux.

En 2005, Peng Guangzhao  décrivent à nouveau le genre.

En 2006, Gigantspinosaurus soulève un certain intérêt lorsque Tracy Ford le considère comme un taxon valide et publie un court article sur ce dernier. La même année, Susannah Maidment et Wei Guangbiao concluent également que G. sichuanensis est un taxon valide.
Dans une deuxième publication en 2006, S. Maidment indique que Gigantspinosaurus est le plus basal des Stegosauria connus.
Cependant, Peng  classe le genre chez les Huayangosaurinae.

En 2009 et 2010, les analyses cladistiques réalisées, respectivement par O. Mateus  et S. Maidment  montrent des résultats similaires et aboutissent à un cladogramme simplifié qui montre la position très basale de Gigantspinosaurus au sein des stégosauriens :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Articles connexes 
 Stegosauria

Stegosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1992